|-
|(106001)||2000 SR283|| align=right|12,5|| align=right|5,265|| align=right|0,020|| align=right|9,28|| align=right|12,08||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106002)||2000 SE284|| align=right|16,1|| align=right|2,230|| align=right|0,078|| align=right|5,40|| align=right|3,328||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106003)||2000 SQ284|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,062|| align=right|9,73|| align=right|5,133||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106004)||2000 SN285|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,032|| align=right|10,34|| align=right|5,122||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106005)||2000 SO285|| align=right|14,2|| align=right|3,018|| align=right|0,079|| align=right|8,41|| align=right|5,243||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106006)||2000 SY285|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,061|| align=right|8,50|| align=right|5,664||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106007)||2000 SX287|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,072|| align=right|11,53|| align=right|5,626||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106008)||2000 SY288|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|6,32|| align=right|3,427||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106009)||2000 SG290|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,114|| align=right|4,29|| align=right|5,499||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106010)||2000 SR290|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,143|| align=right|7,93|| align=right|5,300||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106011)||2000 SU291|| align=right|15,2|| align=right|2,963|| align=right|0,084|| align=right|2,30|| align=right|5,098||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106012)||2000 SF292|| align=right|16,9|| align=right|2,201|| align=right|0,095|| align=right|4,38|| align=right|3,265||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106013)||2000 SQ292|| align=right|13,7|| align=right|3,104|| align=right|0,193|| align=right|26,25|| align=right|5,467||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106014)||2000 SZ292|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,137|| align=right|11,08|| align=right|5,110||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106015)||2000 SK293|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,227|| align=right|8,11|| align=right|3,756||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106016)||2000 SS293|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,161|| align=right|9,66|| align=right|5,458||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106017)||2000 SH294|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,222|| align=right|8,15|| align=right|3,349||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106018)||2000 SK294|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,115|| align=right|10,96|| align=right|5,425||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106019)||2000 SN294|| align=right|14,5|| align=right|3,016|| align=right|0,079|| align=right|9,18|| align=right|5,236||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106020)||2000 SS294|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,122|| align=right|22,92|| align=right|5,433||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106021)||2000 SX294|| align=right|13,8|| align=right|2,996|| align=right|0,100|| align=right|9,61|| align=right|5,186||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106022)||2000 SK296|| align=right|14,6|| align=right|3,009|| align=right|0,127|| align=right|8,86|| align=right|5,218||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106023)||2000 SN296|| align=right|15,6|| align=right|3,139|| align=right|0,094|| align=right|10,77|| align=right|5,560||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106024)||2000 SC297|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,131|| align=right|6,42|| align=right|5,515||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106025)||2000 SG297|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,093|| align=right|6,61|| align=right|4,057||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106026)||2000 ST297|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,062|| align=right|14,19|| align=right|5,730||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106027)||2000 SV298|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,313||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106028)||2000 SB299|| align=right|15,3|| align=right|3,110|| align=right|0,129|| align=right|9,37|| align=right|5,483||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106029)||2000 SN299|| align=right|15,1|| align=right|3,133|| align=right|0,092|| align=right|7,78|| align=right|5,546||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106030)||2000 SB300|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,204|| align=right|7,15|| align=right|3,547||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106031)||2000 SL300|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,176|| align=right|10,12|| align=right|5,531||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106032)||2000 SO302|| align=right|15,3|| align=right|3,172|| align=right|0,129|| align=right|10,32|| align=right|5,648||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106033)||2000 SJ303|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,089|| align=right|8,81|| align=right|5,644||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106034)||2000 SK303|| align=right|15,3|| align=right|2,993|| align=right|0,122|| align=right|4,66|| align=right|5,177||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106035)||2000 SU303|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,062|| align=right|9,13|| align=right|5,495||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106036)||2000 SE304|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,076|| align=right|13,50|| align=right|5,732||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106037)||2000 SU304|| align=right|14,8|| align=right|2,980|| align=right|0,109|| align=right|9,87|| align=right|5,143||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106038)||2000 SG305|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,190|| align=right|6,15|| align=right|5,637||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106039)||2000 SH305|| align=right|14,9|| align=right|2,858|| align=right|0,086|| align=right|4,80|| align=right|4,830||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106040)||2000 SR305|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,130|| align=right|6,47|| align=right|3,495||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106041)||2000 SU305|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,140|| align=right|10,45|| align=right|5,631||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106042)||2000 SK306|| align=right|14,2|| align=right|2,868|| align=right|0,073|| align=right|6,41|| align=right|4,857||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106043)||2000 SA307|| align=right|14,1|| align=right|3,198|| align=right|0,191|| align=right|17,44|| align=right|5,719||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106044)||2000 SB307|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,106|| align=right|10,04|| align=right|5,216||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106045)||2000 SD307|| align=right|14,7|| align=right|3,119|| align=right|0,080|| align=right|8,41|| align=right|5,507||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106046)||2000 SF307|| align=right|14,6|| align=right|2,988|| align=right|0,076|| align=right|9,58|| align=right|5,165||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106047)||2000 SG307|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,135|| align=right|11,02|| align=right|5,534||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106048)||2000 SW307|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,141|| align=right|6,83|| align=right|3,497||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106049)||2000 SX307|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,118|| align=right|6,45|| align=right|3,788||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106050)||2000 SP308|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,146|| align=right|5,76|| align=right|3,449||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106051)||2000 SJ312|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,119|| align=right|15,90|| align=right|5,626||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106052)||2000 ST312|| align=right|13,9|| align=right|3,089|| align=right|0,182|| align=right|16,49|| align=right|5,427||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106053)||2000 SJ313|| align=right|13,5|| align=right|3,128|| align=right|0,157|| align=right|20,02|| align=right|5,531||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106054)||2000 SN313|| align=right|14,4|| align=right|2,894|| align=right|0,094|| align=right|12,02|| align=right|4,921||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106055)||2000 SP313|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,077|| align=right|11,81|| align=right|5,325||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106056)||2000 SF315|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,208|| align=right|26,99|| align=right|5,644||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106057)||2000 SZ315|| align=right|14,2|| align=right|3,151|| align=right|0,039|| align=right|13,15|| align=right|5,594||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106058)||2000 SE316|| align=right|14,8|| align=right|2,722|| align=right|0,169|| align=right|29,79|| align=right|4,489||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106059)||2000 SK316|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,156|| align=right|16,89|| align=right|4,687||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106060)||2000 SS316|| align=right|12,7|| align=right|5,180|| align=right|0,030|| align=right|17,44|| align=right|11,79||JUT||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106061)||2000 SU317|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,113|| align=right|16,73|| align=right|4,666||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106062)||2000 ST318|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,194|| align=right|15,21|| align=right|5,412||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106063)||2000 SR319|| align=right|13,3|| align=right|3,124|| align=right|0,242|| align=right|16,89|| align=right|5,521||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106064)||2000 SA323|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,086|| align=right|22,01|| align=right|5,449||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106065)||2000 ST324|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,057|| align=right|3,67|| align=right|5,368||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106066)||2000 SZ324|| align=right|16,2|| align=right|3,015|| align=right|0,088|| align=right|2,42|| align=right|5,234||MBA||28. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106067)||2000 SC328|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,155|| align=right|9,44|| align=right|5,113||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106068)||2000 SC329|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,060|| align=right|5,23|| align=right|5,685||MBA||27. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106069)||2000 SJ330|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,209|| align=right|6,72|| align=right|3,377||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106070)||2000 SK333|| align=right|16,9|| align=right|2,330|| align=right|0,141|| align=right|6,90|| align=right|3,555||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106071)||2000 SS335|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,128|| align=right|7,37|| align=right|3,689||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106072)||2000 SU335|| align=right|14,8|| align=right|3,120|| align=right|0,274|| align=right|16,85|| align=right|5,511||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106073)||2000 SP338|| align=right|14,9|| align=right|2,873|| align=right|0,024|| align=right|6,75|| align=right|4,869||MBA||25. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106074)||2000 SO339|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,053|| align=right|7,89|| align=right|3,650||MBA||25. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106075)||2000 SX339|| align=right|16,4|| align=right|2,176|| align=right|0,083|| align=right|2,22|| align=right|3,210||MBA||25. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106076)||2000 SB345|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,028|| align=right|7,27|| align=right|4,910||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106077)||2000 SB347|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,266|| align=right|14,16|| align=right|4,310||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106078)||2000 SK347|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,208|| align=right|16,22|| align=right|5,446||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106079)||2000 SF348|| align=right|14,7|| align=right|3,142|| align=right|0,208|| align=right|14,00|| align=right|5,568||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106080)||2000 SN348|| align=right|14,5|| align=right|3,145|| align=right|0,056|| align=right|14,97|| align=right|5,577||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106081)||2000 SU348|| align=right|15,0|| align=right|3,140|| align=right|0,115|| align=right|11,06|| align=right|5,564||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106082)||2000 SP350|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,134|| align=right|17,35|| align=right|5,314||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106083)||2000 SR352|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,215|| align=right|14,30|| align=right|5,499||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106084)||2000 SA355|| align=right|14,6|| align=right|3,104|| align=right|0,107|| align=right|10,89|| align=right|5,467||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106085)||2000 SO355|| align=right|15,1|| align=right|3,137|| align=right|0,225|| align=right|11,47|| align=right|5,554||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106086)||2000 SE356|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,238|| align=right|9,94|| align=right|3,561||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106087)||2000 SY357|| align=right|14,9|| align=right|3,032|| align=right|0,134|| align=right|17,78|| align=right|5,279||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106088)||2000 SB359|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,123|| align=right|21,21|| align=right|5,444||MBA||26. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106089)||2000 SJ359|| align=right|14,0|| align=right|3,084|| align=right|0,079|| align=right|6,30|| align=right|5,415||MBA||26. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106090)||2000 SY359|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,127|| align=right|3,19|| align=right|3,712||MBA||26. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106091)||2000 SZ361|| align=right|12,3|| align=right|5,154|| align=right|0,050|| align=right|8,54|| align=right|11,71||JUT||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106092)||2000 SK362|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,293|| align=right|22,81|| align=right|4,584||MBA||24. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106093)||2000 SD366|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,098|| align=right|10,78|| align=right|5,282||MBA||23. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106094)||2000 SA368|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,077|| align=right|10,97|| align=right|5,199||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106095)||2000 SP369|| align=right|15,5|| align=right|2,916|| align=right|0,294|| align=right|10,17|| align=right|4,980||MBA||25. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106096)||2000 TQ|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,175|| align=right|1,83|| align=right|5,483||MBA||2. oktober 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(106097)||2000 TC2|| align=right|14,1|| align=right|2,871|| align=right|0,191|| align=right|12,67|| align=right|4,864||MBA||4. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(106098)||2000 TC5|| align=right|15,6|| align=right|2,924|| align=right|0,061|| align=right|1,25|| align=right|5,000||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106099)||2000 TF7|| align=right|15,3|| align=right|2,989|| align=right|0,159|| align=right|1,26|| align=right|5,166||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106100)||2000 TX9|| align=right|15,1|| align=right|3,041|| align=right|0,031|| align=right|9,26|| align=right|5,301||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106101)||2000 TT12|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,276|| align=right|14,67|| align=right|5,406||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106102)||2000 TE13|| align=right|15,0|| align=right|3,029|| align=right|0,111|| align=right|4,14|| align=right|5,271||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106103)||2000 TM13|| align=right|15,8|| align=right|3,053|| align=right|0,102|| align=right|3,64|| align=right|5,334||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106104)||2000 TZ15|| align=right|17,0|| align=right|2,228|| align=right|0,053|| align=right|2,57|| align=right|3,325||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106105)||2000 TW16|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,036|| align=right|2,84|| align=right|5,223||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106106)||2000 TG18|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,122|| align=right|5,11|| align=right|3,290||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106107)||2000 TC19|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,131|| align=right|7,62|| align=right|3,436||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106108)||2000 TF19|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,111|| align=right|9,64|| align=right|5,212||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106109)||2000 TV21|| align=right|14,5|| align=right|3,012|| align=right|0,129|| align=right|12,99|| align=right|5,227||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106110)||2000 TW21|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,169|| align=right|1,59|| align=right|3,474||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106111)||2000 TS22|| align=right|15,7|| align=right|1,959|| align=right|0,087|| align=right|18,17|| align=right|2,742||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106112)||2000 TT23|| align=right|16,5|| align=right|2,770|| align=right|0,085|| align=right|0,56|| align=right|4,609||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106113)||2000 TF25|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,107|| align=right|26,70|| align=right|5,651||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106114)||2000 TC27|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,014|| align=right|19,29|| align=right|5,408||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106115)||2000 TU27|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,124|| align=right|2,93|| align=right|5,059||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106116)||2000 TP28|| align=right|15,3|| align=right|2,954|| align=right|0,035|| align=right|11,58|| align=right|5,077||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106117)||2000 TH29|| align=right|13,5|| align=right|2,964|| align=right|0,128|| align=right|9,37|| align=right|5,102||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106118)||2000 TT32|| align=right|14,4|| align=right|3,032|| align=right|0,118|| align=right|7,39|| align=right|5,278||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106119)||2000 TZ32|| align=right|13,3|| align=right|3,151|| align=right|0,072|| align=right|26,08|| align=right|5,592||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106120)||2000 TM33|| align=right|15,6|| align=right|1,965|| align=right|0,074|| align=right|18,43|| align=right|2,754||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106121)||2000 TP33|| align=right|14,8|| align=right|1,916|| align=right|0,083|| align=right|20,22|| align=right|2,653||MBA||4. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106122)||2000 TE34|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,155|| align=right|4,27|| align=right|3,471||MBA||7. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(106123)||2000 TK35|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,087|| align=right|5,41|| align=right|5,555||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106124)||2000 TL35|| align=right|15,7|| align=right|3,112|| align=right|0,162|| align=right|0,24|| align=right|5,488||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106125)||2000 TS35|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,060|| align=right|2,42|| align=right|3,390||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106126)||2000 TH36|| align=right|15,4|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|1,16|| align=right|5,475||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106127)||2000 TM36|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,147|| align=right|2,58|| align=right|5,145||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106128)||2000 TR37|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,148|| align=right|6,59|| align=right|3,613||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106129)||2000 TM38|| align=right|14,9|| align=right|2,994|| align=right|0,112|| align=right|10,93|| align=right|5,180||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106130)||2000 TC39|| align=right|14,9|| align=right|3,026|| align=right|0,186|| align=right|10,98|| align=right|5,263||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106131)||2000 TO39|| align=right|15,3|| align=right|3,025|| align=right|0,145|| align=right|10,36|| align=right|5,260||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106132)||2000 TT40|| align=right|15,2|| align=right|3,230|| align=right|0,202|| align=right|11,17|| align=right|5,804||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106133)||2000 TA41|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,075|| align=right|8,95|| align=right|3,259||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106134)||2000 TZ41|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,239|| align=right|12,61|| align=right|5,397||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106135)||2000 TE42|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,111|| align=right|17,61|| align=right|4,528||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106136)||2000 TH42|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,079|| align=right|10,22|| align=right|5,144||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106137)||2000 TC43|| align=right|15,2|| align=right|2,754|| align=right|0,150|| align=right|13,39|| align=right|4,571||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106138)||2000 TO43|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,121|| align=right|17,34|| align=right|5,374||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106139)||2000 TQ43|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,095|| align=right|12,26|| align=right|5,176||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106140)||2000 TP44|| align=right|16,2|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|15,19|| align=right|4,265||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106141)||2000 TQ44|| align=right|15,3|| align=right|2,986|| align=right|0,090|| align=right|9,77|| align=right|5,160||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106142)||2000 TT44|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,114|| align=right|5,56|| align=right|3,393||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106143)||2000 TU44|| align=right|12,3|| align=right|5,077|| align=right|0,063|| align=right|14,12|| align=right|11,44||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106144)||2000 TL46|| align=right|15,4|| align=right|3,021|| align=right|0,275|| align=right|0,42|| align=right|5,250||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106145)||2000 TQ49|| align=right|14,3|| align=right|2,945|| align=right|0,116|| align=right|14,44|| align=right|5,053||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106146)||2000 TU50|| align=right|13,7|| align=right|3,046|| align=right|0,224|| align=right|16,33|| align=right|5,316||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106147)||2000 TB51|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,167|| align=right|27,19|| align=right|5,569||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106148)||2000 TH51|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,155|| align=right|8,18|| align=right|3,558||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106149)||2000 TN51|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,144|| align=right|9,18|| align=right|3,737||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106150)||2000 TF54|| align=right|15,7|| align=right|3,115|| align=right|0,181|| align=right|0,82|| align=right|5,498||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106151)||2000 TR56|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,135|| align=right|2,40|| align=right|3,279||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106152)||2000 TZ56|| align=right|15,3|| align=right|3,022|| align=right|0,237|| align=right|9,71|| align=right|5,253||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106153)||2000 TM57|| align=right|14,1|| align=right|2,968|| align=right|0,196|| align=right|11,39|| align=right|5,114||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106154)||2000 TV58|| align=right|15,2|| align=right|2,976|| align=right|0,134|| align=right|11,37|| align=right|5,133||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106155)||2000 TB59|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,076|| align=right|13,02|| align=right|5,465||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106156)||2000 TU59|| align=right|14,3|| align=right|2,893|| align=right|0,212|| align=right|14,14|| align=right|4,919||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106157)||2000 TJ60|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,159|| align=right|14,24|| align=right|5,647||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106158)||2000 TT60|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,253|| align=right|8,41|| align=right|3,461||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106159)||2000 TU60|| align=right|14,1|| align=right|2,964|| align=right|0,143|| align=right|11,96|| align=right|5,101||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106160)||2000 TG61|| align=right|12,2|| align=right|5,253|| align=right|0,046|| align=right|15,17|| align=right|12,04||JUT||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106161)||2000 TQ62|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,145|| align=right|2,30|| align=right|5,371||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106162)||2000 TR62|| align=right|16,8|| align=right|2,187|| align=right|0,159|| align=right|1,98|| align=right|3,233||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106163)||2000 TT64|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,031|| align=right|10,67|| align=right|5,396||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106164)||2000 TA65|| align=right|15,7|| align=right|2,933|| align=right|0,067|| align=right|1,06|| align=right|5,023||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106165)||2000 TC65|| align=right|15,7|| align=right|3,069|| align=right|0,172|| align=right|1,23|| align=right|5,375||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106166)||2000 TN66|| align=right|15,8|| align=right|3,162|| align=right|0,036|| align=right|0,69|| align=right|5,623||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106167)||2000 TS66|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,136|| align=right|5,77|| align=right|5,618||MBA||1. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106168)||2000 TE67|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,116|| align=right|6,09|| align=right|5,617||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106169)||2000 TP67|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,165|| align=right|3,08|| align=right|4,030||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106170)||2000 TF68|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,130|| align=right|3,05|| align=right|5,513||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106171)||2000 TT70|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,139|| align=right|23,79|| align=right|5,588||MBA||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106172)||2000 UF|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,089|| align=right|9,01|| align=right|5,491||MBA||19. oktober 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(106173)||2000 UX2|| align=right|17,2|| align=right|2,139|| align=right|0,032|| align=right|3,74|| align=right|3,128||MBA||22. oktober 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(106174)||2000 UX3|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,083|| align=right|5,66|| align=right|3,647||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106175)||2000 UL5|| align=right|16,4|| align=right|2,270|| align=right|0,220|| align=right|2,58|| align=right|3,419||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106176)||2000 UQ5|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,138|| align=right|13,40|| align=right|5,414||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106177)||2000 UZ5|| align=right|15,9|| align=right|1,972|| align=right|0,101|| align=right|22,11|| align=right|2,768||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106178)||2000 UA6|| align=right|17,1|| align=right|2,171|| align=right|0,226|| align=right|4,48|| align=right|3,198||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106179)||2000 UD6|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,100|| align=right|2,97|| align=right|5,011||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106180)||2000 UL6|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,036|| align=right|16,61|| align=right|5,327||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106181)||2000 UY6|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,122|| align=right|2,78|| align=right|5,393||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106182)||2000 UF7|| align=right|15,0|| align=right|3,224|| align=right|0,163|| align=right|2,54|| align=right|5,788||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106183)||2000 US8|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,213|| align=right|6,77|| align=right|3,470||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106184)||2000 UG9|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,258|| align=right|0,99|| align=right|3,455||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106185)||2000 UP9|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,139|| align=right|14,72|| align=right|5,705||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106186)||2000 US9|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,245|| align=right|10,64|| align=right|5,642||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106187)||2000 UY9|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,141|| align=right|3,36|| align=right|3,435||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106188)||2000 UZ10|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,167|| align=right|10,16|| align=right|4,485||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106189)||2000 UM11|| align=right|15,3|| align=right|1,863|| align=right|0,116|| align=right|21,86|| align=right|2,543||MBA||26. oktober 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(106190)||2000 UH12|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,112|| align=right|2,50|| align=right|4,360||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106191)||2000 UL12|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,145|| align=right|3,83|| align=right|5,519||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106192)||2000 UP12|| align=right|16,3|| align=right|2,712|| align=right|0,198|| align=right|1,14|| align=right|4,465||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106193)||2000 UU14|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,137|| align=right|8,29|| align=right|5,536||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106194)||2000 UF15|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,231|| align=right|2,59|| align=right|3,575||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106195)||2000 UM15|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,076|| align=right|10,19|| align=right|5,368||MBA||29. oktober 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(106196)||2000 UF16|| align=right|15,7|| align=right|1,933|| align=right|0,088|| align=right|22,71|| align=right|2,687||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106197)||2000 UO17|| align=right|14,5|| align=right|3,139|| align=right|0,057|| align=right|10,62|| align=right|5,560||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106198)||2000 UQ18|| align=right|13,8|| align=right|3,220|| align=right|0,205|| align=right|14,56|| align=right|5,778||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106199)||2000 UR18|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,047|| align=right|8,05|| align=right|5,491||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106200)||2000 UA19|| align=right|14,8|| align=right|3,086|| align=right|0,289|| align=right|7,76|| align=right|5,420||MBA||27. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106201)||2000 UR21|| align=right|13,8|| align=right|3,222|| align=right|0,084|| align=right|6,63|| align=right|5,783||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106202)||2000 UE22|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,114|| align=right|6,56|| align=right|3,212||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106203)||2000 UB23|| align=right|15,6|| align=right|2,476|| align=right|0,166|| align=right|3,42|| align=right|3,895||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106204)||2000 UP27|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,174|| align=right|5,58|| align=right|3,291||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106205)||2000 UY28|| align=right|15,9|| align=right|3,078|| align=right|0,119|| align=right|2,19|| align=right|5,400||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106206)||2000 UR29|| align=right|14,4|| align=right|2,333|| align=right|0,284|| align=right|22,77|| align=right|3,562||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106207)||2000 UU29|| align=right|16,1|| align=right|2,260|| align=right|0,168|| align=right|23,73|| align=right|3,397||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106208)||2000 UW30|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,217|| align=right|2,71|| align=right|5,699||MBA||26. oktober 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(106209)||2000 UQ31|| align=right|15,0|| align=right|3,197|| align=right|0,146|| align=right|2,86|| align=right|5,714||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106210)||2000 UA32|| align=right|15,0|| align=right|3,066|| align=right|0,120|| align=right|13,46|| align=right|5,368||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106211)||2000 UR32|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,122|| align=right|5,20|| align=right|3,562||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106212)||2000 UJ33|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,061|| align=right|4,26|| align=right|3,292||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106213)||2000 UU33|| align=right|16,3|| align=right|2,164|| align=right|0,172|| align=right|3,92|| align=right|3,183||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106214)||2000 UZ34|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,022|| align=right|3,76|| align=right|5,622||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106215)||2000 UD35|| align=right|16,5|| align=right|2,273|| align=right|0,125|| align=right|3,40|| align=right|3,427||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106216)||2000 US35|| align=right|15,3|| align=right|3,107|| align=right|0,179|| align=right|0,85|| align=right|5,477||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106217)||2000 UT35|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,142|| align=right|11,38|| align=right|5,476||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106218)||2000 UV35|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,195|| align=right|2,64|| align=right|3,770||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106219)||2000 UC36|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,155|| align=right|4,73|| align=right|3,492||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106220)||2000 UD37|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,079|| align=right|2,57|| align=right|3,415||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106221)||2000 UA38|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,161|| align=right|2,94|| align=right|3,668||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106222)||2000 UN38|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,054|| align=right|7,98|| align=right|5,481||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106223)||2000 UX38|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,137|| align=right|4,70|| align=right|5,497||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106224)||2000 UA39|| align=right|16,7|| align=right|2,173|| align=right|0,100|| align=right|1,64|| align=right|3,202||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106225)||2000 UN39|| align=right|15,0|| align=right|2,892|| align=right|0,013|| align=right|2,18|| align=right|4,917||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106226)||2000 US39|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,131|| align=right|9,62|| align=right|5,325||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106227)||2000 UA40|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,227|| align=right|1,30|| align=right|3,663||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106228)||2000 UB40|| align=right|14,5|| align=right|3,231|| align=right|0,106|| align=right|5,84|| align=right|5,807||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106229)||2000 UM40|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,229|| align=right|5,10|| align=right|5,553||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106230)||2000 UB41|| align=right|13,6|| align=right|3,183|| align=right|0,197|| align=right|13,75|| align=right|5,678||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106231)||2000 UL41|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,193|| align=right|1,48|| align=right|5,683||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106232)||2000 UK42|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|3,98|| align=right|3,232||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106233)||2000 UP43|| align=right|16,9|| align=right|2,242|| align=right|0,211|| align=right|0,95|| align=right|3,356||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106234)||2000 UJ44|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,109|| align=right|5,67|| align=right|5,647||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106235)||2000 UP44|| align=right|15,2|| align=right|3,159|| align=right|0,217|| align=right|0,59|| align=right|5,615||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106236)||2000 UN45|| align=right|14,7|| align=right|2,964|| align=right|0,170|| align=right|5,08|| align=right|5,102||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106237)||2000 UU45|| align=right|16,6|| align=right|2,334|| align=right|0,159|| align=right|2,27|| align=right|3,566||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106238)||2000 UW45|| align=right|15,6|| align=right|3,191|| align=right|0,210|| align=right|1,87|| align=right|5,700||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106239)||2000 UM46|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,275|| align=right|2,49|| align=right|3,411||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106240)||2000 UB47|| align=right|13,9|| align=right|3,028|| align=right|0,142|| align=right|14,10|| align=right|5,268||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106241)||2000 UC47|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,078|| align=right|8,08|| align=right|5,328||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106242)||2000 UL47|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,118|| align=right|6,36|| align=right|5,386||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106243)||2000 UX47|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,110|| align=right|5,75|| align=right|3,439||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106244)||2000 UX48|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,060|| align=right|11,32|| align=right|5,396||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106245)||2000 UZ48|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,162|| align=right|4,53|| align=right|3,465||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106246)||2000 UF50|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,304|| align=right|6,44|| align=right|3,717||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106247)||2000 UA51|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,125|| align=right|9,99|| align=right|5,428||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106248)||2000 UO51|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,095|| align=right|4,12|| align=right|5,372||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106249)||2000 UK52|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,177|| align=right|3,70|| align=right|5,242||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106250)||2000 UM52|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,097|| align=right|6,72|| align=right|3,390||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov